Apsyda (architektura) – termin architektoniczny
 Apsyda (astronomia) – nazwa skrajnego punktu orbity